Marin de l'année, distinction décernée par la Fédération internationale de voile
 Marin de l'année, distinction décernée par la Fédération française de voile